Toponímia:
 Sevilla, ciutat a Andalusia 
 Sevilla la Nueva, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid 
 Comarca Metropolitana de Sevilla, comarca a la província de Sevilla, a Andalusia 
 Emirat de Sevilla, regne andalusí centrat en la ciutat d'Ixbíliya (Sevilla), governat per la dinastia abbadita entre 1023 i 1091
 Estació de Sevilla - Santa Justa, estació de ferrocarril més gran de Sevilla 
 Província de Sevilla, província d'Andalusia
 Regne de Sevilla, regne que formà part de la Corona de Castella des que els cristians van conquerir la ciutat el 1248 
 Organitzacions:
 Sevilla Fútbol Club, club de futbol de la ciutat de Sevilla a Andalusia 
 Ajuntament de Sevilla, administracions públiques amb responsabilitat política a la ciutat de Sevilla, al costat de l'Administració
 Arxidiòcesi de Sevilla, demarcació de l'Església Catòlica a Espanya
 Club Deportivo Baloncesto Sevilla, club de bàsquet de la ciutat de Sevilla 
 Universitat de Sevilla, centre d'educació superior a la capital d'Andalusia 
 Biografies:
 Jordi Sevilla Segura (València, 1956), polític valencià que fou Ministre d'Administracions Públiques durant la VIII Legislatura 
 Miguel Ángel Rodríguez «El Sevilla» (1970, San Juan de Aznalfarache, Sevilla), líder i cantant dels Mojinos Escozíos 
 Ninón Sevilla (l'Havana, Cuba, 1929 - Ciutat de Mèxic, 2015), ballarina, cantant i actriu cinematogràfica i televisiva d'origen cubà
 Óscar Sevilla Rivera (Ossa de Montiel, Albacete, 1976), ciclista espanyol professional des de 1998 destacat com a escalador 
 Salvador Sevilla i Albert (Monòver, Valls del Vinalopó, 1902 - Sabadell, Vallès Occidental, 1981), pastor episcopalià en
 Salvador Sevilla López o Salva Sevilla (Berja, província d'Almeria, 1984), futbolista andalús